Basti peut faire référence à :
 Basti, une ville d'Inde ;
 Basti, un comité de développement villageois du Népal.